Leonid Iljitschow ist der Name folgender Personen:

* Leonid Alexandrowitsch Iljitschow (1919–2004), sowjetischer Politiker
 Leonid Fjodorowitsch Iljitschow (1906–1990), sowjetischer Diplomat und Politiker
 Leonid Georgijewitsch Iljitschow (* 1948), sowjetischer Schwimmer